M29 bzw. M 29 steht als Abkürzung für:

 Messier 29, offener Sternhaufen im Sternbild Schwan
 Messerschmitt M29, deutsches Sportflugzeug
 M29 (Russland), ehemalige russische Fernstraße, siehe R217 (Russland)
 M 29 (Ukraine), ukrainische Fernstraße
 M29 (Mörser), US-amerikanisches Vorderlader-Steilfeuergeschütz
 M29 Weasel, ein leichter US-amerikanischer Transporter

M29